ILK est un sigle qui peut désigner :
  (en français, kinase liée à l'intégrine), une enzyme.

 Herta Ilk (1902-1972), une femme politique allemande.

Ilk est aussi un nom qui peut désigner :
 Ilk, un village et une commune de Hongrie.